Marcelo Costa pode referir-se a:

Marcelo Costa (cantor), cantor e apresentador brasileiro.
Marcelo Costa (futebolista), futebolista brasileiro.
Marcelo Costa (músico), ex-integrante do grupo Los Hermanos.
Marcelo Costa (desenhista), quadrinista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos